Аббревиатура ДВ может означать:
 Демонстрационный вариант
 Длинные волны
 Дальний Восток
 Дорожные войска
 «Дневники вампира»
 ДВ-2 — марка двигателя ЗМКБ «Прогресс» им. академика А. Г. Ивченко, с 1991 г. двигатель серийно выпускается в Словакии.
 День варенья - т.е. день рождения